Lukavica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Lukavica (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Lukavica (ort), Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar